Ta jedyna (Единственная) – radziecki dramat z 1975 roku
 Ta jedyna (She's the One) – amerykańska komedia romantyczna z 1996 roku
 Ta jedyna (The One) – amerykańska komedia romantyczna z 2003 roku
 Ta jedyna (A Única Mulher) – portugalska telenowela z lat 2015–2017